Hubertusquelle ist der Name von:

 Hubertusquelle (Blankenburg), gefasste Quelle unweit des Klosters Michaelstein und gehört zur Stadt Blankenburg (Harz)
 Hubertusquelle (Oberkochen), Karstquelle bei Oberkochen im Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Hubertusquelle (Thale), Heilquelle bei Thale im Landkreis Harz, Sachsen-Anhalt
 Hubertusquelle, Quelle des Langer Bachs im Kreis Soest, Nordrhein-Westfalen

Siehe auch
 Hubertusbrunnen